

Pessoas
Joaquim Marques Lisboa — o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil

Lugares
Almirante Tamandaré (Paraná) — município do estado do Paraná
Almirante Tamandaré do Sul — município do estado do Rio Grande do Sul

Hidrografia
Almirante Tamandaré (sub-bacia) - sub-bacia hidrográfica do Lago Guaíba em Porto Alegre

Desambiguações de topônimos